Fa Presto ist der Name folgender Personen:

Karel Mašek (Pseudonym Fa Presto; 1867–1922), tschechischer Dichter
Luca Giordano (genannt Fa Presto; 1634–1705), italienischer Maler